

Белнеп — селище, штат Іллінойс
 Белнеп — переписна місцевість, штат Монтана